Příjmení Cheek nese více různých osobností:

 Chris Cheek (* 1968) – americký jazzový saxofonista
 Joey Cheek (* 1979) – americký rychlobruslař
 Ruben Loftus-Cheek (* 1996) – anglický fotbalový záložník